Saint-Venant est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponymie 

 Saint-Venant, une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais ;
 Saint-Venant-de-Paquette, une municipalité du Québec située dans la MRC de Coaticook en Estrie.

Patronymie 

 Adhémar Barré de Saint-Venant, physicien et mathématicien français
 Charles Saint-Venant (1868-1926), un homme politique français ;
 Charles Saint-Venant (1898-1953), un homme politique français, fils du précédent.

Patronyme français